Хемчик () — село в Бай-Тайгинского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Хемчикского сумона.

География 
Село находится у р. Хемчик.

 Уличная сеть
ул. 40 лет Советской Туве, ул. Авиационная, ул. Дружба, ул. Набережная, ул. Нефтебаза, ул. Олчей Кара-Донгак, ул. Садовая, ул. Сергея Шойгу, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Хемчик, ул. Чудурукпай.

Cело примыкает к райцентру — селу Тээли.

Административно к Хемчику присоединены местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Ажыг Кара Суг, м. Ажыг-Кара-Суг, м. Алаак, м. Буък, м. Дон-Терек, м. Кок-Баалык, м. Кызыл-Хараган, м. Улуг-Шанчыг, м. Шат.

Население

Инфраструктура 
Хемчикская СОШ, дом культуры.

 сельское хозяйство
СПК «Хемчик», КФХ Хертек Сайлыкмаа Очуровна (разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков)

Транспорт 
Автодорога регионального значения Кызыл — Тээли (учётный номер 93К-02).

Примечания 

Населённые пункты Бай-Тайгинского кожууна